Соревнования в гонке преследования на 10 км среди женщин на чемпионате мира 2017 по биатлону в Хохфильцене прошли 12 февраля.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2017